Моринська сільська рада — Черкаська область, Звенигородський район
 Моринська сільська рада — Черкаська область, Корсунь-Шевченківський район